Pannonisch bezieht sich auf:
 Pannonische Tiefebene, im südlichen Ostmitteleuropa
 Pannonische Florenprovinz, ein Florengebiet 
 Pannonisches Klima, eine Klimazone
 Pannonische Makroregion, eine der naturräumlichen Haupteinheiten Sloweniens

Siehe auch:
 Pannonia